Ро́ман Чехма́нек (; 2 марта 1971, Готтвальдов, Чехословакия) — чешский хоккейный тренер и бизнесмен, в прошлом — профессиональный чехословацкий и чешский хоккеист, вратарь. Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Чехии, пятикратный чемпион Чехии, чемпион Чехословакии.

Игровая карьера

Ранние годы 
Роман Чехманек родился в Чехословакии в городе Готтвальдов. Заниматься хоккеем он начал в клубе «Готтвальдов», первый матч за который он сыграл, находясь на службе в армии.

Клубная карьера 
Чехманек выступал за команды «Дукла» Йиглава, «Оломоуц» и ХК «Годонин», который в то время играл во второй по силе чехословацкой лиге. В год образования чешской Экстралиги Роман Чехманек перешёл в клуб «Збройовка» из города Всетин. В первый же сезон Чехманек помог команде подняться в Экстралигу. За время выступлений Чехманека команда трижды меняла название: в 1994 году на «Дадек», в 1996 году — «Петра», в 1998 году — «Словнафт». Вместе с этим команда неизменно, начиная с первого сезона в Экстралиге, становилась чемпионом Чехии вплоть до 2000 года, когда в финале «Словнафт» проиграл пражской «Спарте». Роман Чехманек на протяжении этих пяти сезонов признавался лучшим вратарём чешского чемпионата.

На драфте 2000 года, когда Чехманеку было уже 29 лет, его в шестом раунде выбрала «Филадельфия Флайерз». С «Филадельфией» Чехманек подписал годичный контракт на сумму 1 миллион долларов. Начало сезона он провёл в фарм-клубе «Филадельфия Фантомс», откуда очень быстро его перевели в основную команду, где он вытеснил с места основного вратаря Брайана Буше. В дебютном сезоне в НХЛ Чехманек отыграл десять матчей без пропущенных шайб и был номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата. Также он был награждён «Кубком Тойоты» — призом, вручаемым игрокам «Филадельфии» за наибольшее количество очков, набранных по итогам определения «трёх звёзд матча» (за первую звезду пять очков, за вторую — три, за третью — одно). В сезоне 2002/03 Чехманек вместе с одноклубником Робертом Эшем разделили с вратарём «Нью-Джерси Девилз» Мартином Бродёром «Уильям М. Дженнингс Трофи».

28 мая 2003 года «Филадельфия» обменяла Чехманека в «Лос-Анджелес Кингз» на право выбора во втором раунде драфта 2004 года.

16 июня 2004 года Роман Чехманек стал менеджером чешского клуба «Всетин», совладельцем которого он являлся и с которым выиграл пять чемпионских титулов в 90-х. Одновременно с этим он подписал контракт с клубом в качестве действующего игрока на время локаута в НХЛ.

13 августа 2005 года Роман Чехманек, у которого закончился контракт с «Лос-Анджелесом», решил не возвращаться в НХЛ и заключил соглашение с клубом «Энергия» Карловы Вары. 31 октября 2005 года Чехманек и «Карловы Вары» приняли решение расторгнуть контракт, поскольку вратарём заинтересовался немецкий клуб «Гамбург Фризерс».

15 августа 2009 года Роман Чехманек объявил о завершении карьеры игрока.

В сборной 
Роман Чехманек играл за юниорскую и молодёжную сборные Чехословакии на чемпионате Европы и чемпионате мира. На юниорском чемпионате Европы 1989 года в Киеве сборная Чехословакии заняла второе место, а на молодёжном чемпионате мира 1991 года в Канаде — третье.

Со сборной Чехии Чехманек трижды становился чемпионом мира: в 1996 году, когда основным вратарём сборной был Роман Турек, который провёл на турнире все матчи; в 1999 году Чехманек поучаствовал в завоевании золотых медалей, но основным вратарём был Милан Гниличка; и только в 2000 году Роман Чехманек был безоговорочным «первым номером» сборной, ставшей чемпионом мира.

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Командные 
Чешская экстралига

Международные

Личные 
Чешская экстралига

НХЛ

Международные

 Список достижений приведён по данным сайта Eliteprospects.com.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Чехманек, Роман — статистика на Hokej.cz 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Годонин»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии